Погадаево — название населённых пунктов в России:

 Погадаево — село в Приаргунском районе Забайкальского края.
 Погадаево — деревня в Мокроусовском районе Курганской области.

См. также 

 Погодаево